Флюс — от  (буквально «поток», «течение»):

Медицина 
 Флюс (устаревш.) — то же, что периостит, гнойное заболевание полости рта.

Технологии 
 Флюсы (плавни) — в металлургии и горном деле вспомогательные вещества, вводящиеся в твёрдом или жидком виде в шихту для образования шлаков заданной степени плавкости.
 Флюс — вспомогательное вещество для защиты области сварки металлов.
 Флюс — вспомогательное вещество для пайки металлов.
 Флюс — в керамике: вспомогательное вещество, способствующее стеклообразованию при смешении с глиной.

География 
 Флюс — посёлок, расположенный в городском округе Первоуральск Свердловской области.
 Флюс — железнодорожный остановочный (ранее обгонный) пункт Свердловской железной дороги, названный по имени посёлка Флюс, расположенного неподалёку.
 Флюс — гора в Свердловской области и горнолыжный курорт на ней.
 Флюсовая — железнодорожная станция в городе Миасс (микрорайон Флюс) Челябинской области.